Freddy De Kerpel, Belgisch bokser
 Geert De Kerpel, Belgisch godsdienstwetenschapper
 Maurice De Kerpel, Belgisch ambtenaar, syndicalist en politicus
 Nicolas De Kerpel, Belgisch hockeyspeler
 Paul De Kerpel, Belgisch politicus
 Wesley De Kerpel, Belgisch atleet